«Шейх Санан» — легендарное сказание о шейхе Санане, который под влиянием неудержимой страсти к красавице-грузинке, отказавшись от пропаганды ислама, сделался  борцом против религии.
 «Шейх Санан» — опера азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.
 «Шейх Санан» — трагедия азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Средневековые легенды